Илова Гора може бити:

 Мала Илова Гора, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Велика Илова Гора, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија